«Императрица Мария» — парусный линейный корабль Черноморского флота Российской империи, находившийся в составе флота с 1853 по 1855 год, один из двух кораблей типа «Храбрый», участник Крымской войны, в том числе Синопского сражения. Во время несения службы по большей части участвовал в практических плаваниях в Чёрном море и перевозке войск, а во время обороны Севастополя был затоплен на рейде при оставлении города гарнизоном.

Описание корабля 

Один из двух парусных 84-пушечных линейных кораблей типа «Храбрый», строившихся в Николаеве с 1841 по 1853 год. Корабли этого типа являлись самыми крупными кораблями 84-пушечного ранга за всю историю флота. Водоизмещение корабля составляло 4160 тонн, длина между перпендикулярами — 61 метр, длина по гондеку — 62,8 метра, ширина — 12,3 метра, а осадка — 7,3 метра. Вооружение корабля по сведениям из различных источников составляли от 84 до 90 орудий, из них восемь 68-фунтовых бомбических орудий, от пятидесяти шести до пятидесяти восьми 36-фунтовых чугунных пушек, двадцать 24-фунтовых пушек или пушко-карронад, две 24-фунтовые, две 12-фунтовые и две 8-фунтовые карронады, два 10-фунтовых чугунных десантных «единорога» и четыре 3-фунтовых фальконета. Экипаж корабля состоял из 770 человек.

Корабль назван в честь супруги императора Павла I, императрицы Марии Фёдоровны, и был одним из двух парусных линейных кораблей российского флота, носивших это имя. До этого одноимённый корабль строился в 1827 году и также нёс службу в составе Черноморского флота.

История службы 

Линейный корабль «Императрица Мария» был заложен  года на стапеле Николаевского адмиралтейства и после спуска на воду  года вошёл в состав Черноморского флота России. Строительство вёл кораблестроитель подполковник Корпуса корабельных инженеров И. С. Дмитриев. В июне того же года корабль перешёл из Николаева в Севастополь.

В кампанию 1853 года  () и  корабль выходил на испытания в море, а во время учебной атаки флота на Севастопольский рейд  находился в составе обороняющейся стороны. В кампанию того же года с  по  в составе эскадры вице-адмирала П. С. Нахимова принимал участие в перевозке войск из Севастополя в Сухум-Кале, так на корабле было перевезено 939 солдат и офицеров Белостокского полка 13-й дивизии

Принимал участие в Крымской войне,  года вышел из Севастополя к анатолийскому берегу для поиска турецких судов во главе эскадры под общим командованием вице-адмирала П. С. Нахимова. С  () по  эскадра выдержала сильный шторм, а  корабли эскадры обнаружили турецкую эскадру и блокировали её в Синопе.

«Императрица Мария» в Синопском сражении 

В сражении «Императрица Мария» заходил на рейд во главе правой колонны под командованием П. С. Нахимова. Вёл перестрелку сначала с турецким флагманским фрегатом «Ауни-Аллах», а затем с фрегатом «Фазли-Аллах», которые загорелись и выбросились на берег. После этого совместно с кораблем «Париж» подавил береговую батарею № 5.

За четыре часа Синопского сражения корабль сделал 2128 выстрелов. Потери экипажа во время боя составили шестнадцать человек убитыми, 39 — ранеными, в том числе командир корабля капитан 2-го ранга П. И. Барановский был ранен в обе ноги и контужен в правый бок. Сам корабль получил 60 пробоин, а также повреждения всего такелажа, кормы, гальюна и галереи.

За отличие в сражении командир корабля  года был произведён в капитаны 1-го ранга со старшинством и награждён годовым окладом жалования.

После Синопского сражения 
После сражения из-за полученных повреждений был взят на буксир пароходофрегатом «Крым» и в сопровождении фрегатов «Кагул» и «Кулевчи»  приведён в Севастополь, где встал на ремонт. По окончании ремонта  года был выведен на рейд.

 года линейный корабль «Императрица Мария» был затоплен на Севастопольском рейде при оставлении города гарнизоном. После войны при расчистке Севастопольской бухты в 1861 году был поднят по частям.

Впоследствии корабль был изображён на картинах И. К. Айвазовского «„Императрица Мария“ во время шторма» 1892 года и его внука А. В. Ганзена «Линейный корабль „Императрица Мария“ под парусами» 1916 года.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Императрица Мария» в разное время в звании капитанов 2-го ранга служили:
 П. И. Барановский (1853 год);
  (1854 год).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Черноморского флота Российской империи
Корабли Крымской войны